Beulah kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Beulah, Wales, community i Wales,

USA 

 Beulah, Mississippi, ort, Bolivar County, 
 Beulah, Mississippi, Newton County, ort, 
 Beulah, Michigan, countyhuvudort, Benzie County, 
 Beulah, North Dakota, Mercer County, 
 Beulah, Wyoming, ort i Crook County, Wyoming

Robotskapade USAförgreningar